Чебаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Чебаковское сельское поселение — входит в Макушинский район

Новосибирская область
 Чебаковское сельское поселение — входит в Северный район

Чувашия 
 Чебаковское сельское поселение — входит в Ядринский район

Ярославская область
 Чебаковское сельское поселение — входит в Тутаевский район